Mujica oder Mújica ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Mújica y Sáyago (1860–1916), mexikanischer Botschafter
 Elisa Mújica (* 1918), kolumbianische Schriftstellerin
 Esteban Mujica (* 1985), chilenischer Badmintonspieler
 Gonzalo Mujica, uruguayischer Politiker
 José Mujica (* 1935), uruguayischer Politiker
 Juan Mujica (1943–2016), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Manuel Mujica Láinez (1910–1984), argentinischer Schriftsteller